Карликовый длиннохвостый личинкоед () — маленькая певчая птица из семейства личинкоедовых.

Описание 
Карликовый длиннохвостый личинкоед длиной 16 см, имеет сильный, тёмный клюв и длинные крылья. Самец отличается от большинства других личинкоедов тем, что имеет серое, а не блестящее чёрное оперение верха и головы. Нижняя сторона оранжевого, а ближе к брюху жёлтого цвета. У самки верх серого цвета с жёлтым низом. Имеется много региональных вариаций, отличающихся по цвету.

Распространение 
Обитает преимущественно в южной Азии, от индийского субконтинента до востока Индонезии.

Размножение 
Это широко распространенная выводковая птица, которая гнездится в колючем кустарнике. В кладке от 2 до 4 пятнистых яиц, которые высиживает самка.

Питание 
Птицы ловят насекомых в полёте или на деревьях. Они образуют маленькие стаи. Их призыв высокое, тонкое «свее-свее-свее».

Галерея

Примечания

Литература 
 BirdLife International (2004). Pericrocotus cinnamomeus. 2006. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. www.iucnredlist.org.
 Birds of Indien by Grimmett, Inskipp and Inskipp, ISBN 0-691-04910-6

Личинкоедовые
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Азии